Иан Этан Матсен (; родился 10 марта 2002, Алкмар) — нидерландский футболист, защитник английского клуба «Челси» и сборной Нидерландов до 21 года. В сезоне 2022/23 выступает за клуб «Бернли» на правах аренды.

Клубная карьера 
Иан начал футбольную карьеру в молодёжных командах «Влардинген» и «Фейеноорд». С 2013 по 2015 год выступал за академию роттердамской «Спарты», с 2015 по 2018 год выступал в составе молодёжной академии клуба «ПСВ Эйндховен». В 2018 году стал игроком академии лондонского «Челси». 25 сентября 2019 года дебютировал в основном составе «синих» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Гримсби Таун».

13 октября 2020 года на правах аренды присоединился к клубу «Чарльтон Атлетик». Через неделю он дебютировал за «Эддикс» в матче против «Блэкпула», выйдя на замену во втором тайме. Свой первый гол забил 2 апреля 2021 года в игре против «Донкастер Роверс».

30 июля 2021 года на правах аренды присоединился к клубу «Ковентри Сити».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16, до 17, до 18 лет и до 21 года.

В мае 2019 года в составе сборной Нидерландов до 17 лет выиграл чемпионат Европы.

Клубная статистика

Достижения 
 Нидерланды (до 17 лет)
 Чемпионат Европы (до 17 лет): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Бернли»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Бернли»